Пско́вская губе́рния () — административная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР (до 1927 года). Губернским городом являлся город Псков. Существовала с 1772 по 1777 год и с 1796 по 1927 год, после чего вошла в состав образованной Ленинградской области. По площади на 1914 год занимала 44 211,2 км²
(38 846,5 квадратных вёрст), в 1924—1926 годах — 51 716 км². Население согласно данным переписи 1897 года — 1 122 317 человек, в 1926 году — 1 788 418 человек. В 1900 годах насчитывалось 1 млн. 188 тыс. жителей, причём на долю городского населения приходилось всего лишь 86 тыс. человек, преобладало крестьянство — более 93 процентов общего количества жителей.

История 
 В 1510 году Псковская республика была присоединена московским князем Василием III к Московскому государству.
 В 1708 году территория Псковской земли вошла в состав Ингерманландской губернии, в 1710 году переименованной в Санкт-Петербургскую.
 В 1719 году губерния была поделена на провинции, была образована Псковская провинция. Уездными городами её являлись: Гдов, Изборск, Остров, Опочка, Псков, Холмский Посад, Заволочье, Пусторжев и Кобыльск.
 В 1727 году из Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская губерния, которая состояла из 5 провинций (Новгородской, Псковской, Великолуцкой, Тверской и Белозерской).

 В 1772 году, после первого раздела Польши, была создана Псковская губерния (центром губернии был город Опочка). В неё были включены 2 провинции Новгородской губернии (Псковская и Великолуцкая) и новые — Двинская (Польская Лифляндия) и Полоцкая из земель бывшего Полоцкого воеводства, а в конце этого же года присоединена из Могилёвской губернии Витебская провинция.
 Во второй половине 1776 года Псковская губерния была разделена на две новые губернии — Полоцкую и Псковскую. При этом к Псковской губернии с центром в городе Псков отошли бывшие Псковская и Великолуцкая провинции, а из Новгородской губернии Порховский, Гдовский уезды, а также некоторые погосты Новгородского уезда «кои от вновь проложенной прямой дороги от Гатчинской мызы на Порхов по правую сторону останутся».
 В 1777 году вместо губернии было создано Псковское наместничество в составе 10 уездов (Великолукский, Гдовский, Лугский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Новоржевский, Торопецкий и Холмский).
 В 1781 году Гдовский и Лугский уезды отошли к Санкт-Петербургской губернии, а ещё через год был образован Печерский (Печорский) уезд.
 В 1796 году наместничество было преобразовано в Псковскую губернию. На тот момент губерния состояла из 6 уездов: Псковского, Великолуцкого, Опочецкого, Островского, Порховского и Торопецкого. Печорский, Новоржевский и Холмский уезды упразднены.
 В 1802 году повторно были выделены два уезда: Холмский и Новоржевский.

При советской власти 
 В апреле 1918 года восемь северо-западных губерний — Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Череповецкая и Северодвинская — были объединены в Союз коммун Северной области, который уже в 1919 году был упразднён. Также после Октябрьской революции Псковская губерния претерпела и ряд территориальных изменений, так в 1920 году часть западных уездов отошли к Эстонии (Псковского) и Латвии (Псковского и Островского), а в 1924 году из Витебской губернии в Псковскую были переданы Велижский, Невельский и Себежский уезды.
 В 1927 году Псковская губерния была ликвидирована и вошла в состав Ленинградской области.

Административное деление 
В период с 1802 по 1924 гг. Псковская губерния состояла из 8 уездов:

Заштатный город

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Военные губернаторы

Губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Председатели Псковской губернской земской управы 
 Назимов Михаил Александрович, с 18 июня 1865 по 7 декабря 1865 г.
 Шаховской Фёдор Васильевич, с 7 декабря 1865 по 1870 г.
 Вохин Николай Николаевич, с 1870 по 1871 г.
 Зарин Александр Евгеньевич, с 22 февраля 1872 по 1879 г.
 Беклешов Николай Алексеевич, с 1880 по 1888 г.
 Неклюдов Александр Михайлович, с 1888 по 1891 г.
 Горбунов Василий Павлович, с 1892 по 22 ноября 1905 г.
 Зубчанинов Сергей Иванович, с 3 декабря 1905 по 1913 г.
 Фон-дер-Беллен Александр Александрович, с марта 1913 по октябрь1917 г.

Население 
М. Миротворцев в своей работе «Об эстах или полуверцах Псковской губернии» (1860) особо отмечает присутствие финно-угорского (эстонского и сетукезского) компонента на северо-западе Псковской губернии. «Эсты Псковской губернии, в числе около 7 000 душ обоего пола, живут между русских в северо-западном крае Псковского уезда в третьем или Печёрском стане и почти все принадлежат к сословию государственных крестьян. Они находятся в неравном числе в приходах: Печёрском, Изборском, Тайловском, Залесском, Верхоустенском, Колпинском и Зачеренском. Из этих приходов почти сполна заселён эстами Тайловский.» Отмена крепостного права в нечернозёмной России повысила мобильность населения Псковского северо-запада: с одной стороны землю здесь начали активно скупать безземельные латышские и особенно эстонские крестьяне. С другой стороны, усилилось обрусение сету и началась эмиграция населения всех национальностей в Сибирь.

Национальный состав Псковской губернии в 1897 г. (по данным о языке по переписи населения 1897 г.):

Национальный состав в 1897 году по уездам:

Национальный состав Псковской губернии в 1926 году

 с учётом присоединённых в 1924 году территорий Невельского, Себежского и Велижского уездов (переданных из состава Витебской губернии) с большой долей белорусского и еврейского населения; но без учёта отданных в 1920 году частей Псковского и Островского уездов с пригородом Печоры и сельцом — ж.д. станцией Пыталово с их окрестностями (переданных из состава Псковской губернии в состав Эстонии и Латвии соответственно) с большой долей эстонского и латышского населения

Дворянские роды 
Кастюрины, Кафтыревы, Кульневы, Клокачевы, Кожевниковы.Тихорские,Травины,Трусовы, Сниткины

Символика 
В качестве герба губернии официально был утверждён герб Пскова образца 1781 года, однако также года использовался герб, разработанный по образцу символов других губерний — увенчанный Императорской короной и обрамлённый венком, перевитым Андреевской лентой. (Этот герб не был официально принят до 8 декабря 1856 года). С 1857 по 1917 использовался герб с короной.

Примечания

Ссылки 
 ЭСБЕ:Псковская губерния
 Карты Псковской губернии
 
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Псковской губернии, Памятные книжки в формате PDF.)
 «Псковская Держава. Краеведческий архив Псковской области»
 Карта Псковского наместничества 1792 г на сайте Руниверс
 Карта Псковской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Псковская губерния. — 1890. — (Статистика Российской империи; 16. вып. 9).
 Алфавитный каталог населенных мест Псковской губернии
 Губерния на трехверстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)